Fontaine-l'Évêque (Waals: Fontinne-l'-Eveke) is een stad in de provincie Henegouwen in België. De stad telt ruim 17.000 inwoners. Fontaine-l'Évêque ligt op de weg van Charleroi naar Bergen (N90). Het ligt net buiten de grote stedelijke kern van Charleroi, waarvan het wordt gescheiden door de snelweg R3, de grote ring rond Charleroi.

Kernen
Leernes ligt net ten zuiden van het stadscentrum; de bebouwing is zo goed als vergroeid met de stadskern van Fontaine-l'Évêque. De dorpskern van Forchies-la-Marche ligt een tweetal kilometer meer naar het noorden, maar is door lintbebouwing ook al met het stadscentrum verbonden.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: MRW (0,93%), PCB (3,63%), PTB (1,2%) / 1988: PC (3,86%) / 1994: GU (1,13%), PTB (1,8%) / 2000: IC (3,3%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren in Fontaine-l'Évêque
 Albert Frère (1926-2018), Belgisch zakenman
 Maurice Rosy (1927-2013), striptekenaar, stripscenarist en illustrator
 Philippe Seghin (1938), volksvertegenwoordiger

Bezienswaardigheden 
 Lijst van beschermd erfgoed in Fontaine-l'Évêque
 Kasteel van Fontaine-l'Évêque ook wel Château Bivort genoemd.

Externe links
 Stedelijke website

Plaats in Henegouwen